Protopopiwka ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Protopopiwka (Isjum), Ort im Rajon Isjum der Oblast Charkiw
 Protopopiwka (Biljajiwka), Ort im Rajon Biljajiwka der Oblast Odessa
 Protopopiwka (Derhatschi), Ort im Rajon Derhatschi der Oblast Charkiw
 Protopopiwka (Oleksandrija), Ort im Rajon Oleksandrija der Oblast Kirowohrad

 siehe auch
Protopopowka